Miejscowości w USA:
 Syracuse – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Syracuse – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Hamilton
 Syracuse – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Morgan
 Syracuse – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Otoe
 Syracuse – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Syracuse – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Syracuse – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Davis
Gminy w USA:
 Syracuse (ang. Syracuse Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Hamilton
Uniwersytet w USA:
 Uniwersytet Syracuse (ang. Syracuse University) – uniwersytet w Syracuse, w stanie Nowy Jork